Дани́лов, Пётр: